La Xarcuteria i Sabateria Milà és un establiment situat al local dret del xamfrà de l'edifici del carrer València, número 256, i Rambla de Catalunya, número 77, del barri Dreta de l'Eixample de Barcelona. Aquest comerç està catalogat com a Bé cultural d'interès local pels elements decoratius que presenta tant a l'interior com a l'exterior, datats de principis del , i seguint un estil modernista. Al mateix edifici també s'hi troba la Farmàcia Bolós, també inventariada. L'establiment va obrir al públic el 1901.

Referències

Bibliografia 
 (1987) Catàleg del patrimoni arquitectònic i historicoartístic de la ciutat de Barcelona
 (2000) Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat de Barcelona
 Bohigas, Oriol (1968). Arquitectura modernista
 García-Martín, Manuel; Espinàs, Josep Maria (1977). Els oficis catalans protagonistes del modernisme
 Satué, Enric; Serrahima, Claret (1984). Un museu al carrer: Lletres, imatges i tècniques dels rètols comercials a Catalunya

Comerços de Barcelona
Edificis de l'Eixample de Barcelona
Edificis modernistes de Barcelona
Patrimoni monumental de l'Eixample de Barcelona
Rambla de Catalunya